Unió Esportiva Castelldefels – hiszpański klub piłkarski, grający w Tercera División, mający siedzibę w mieście Castelldefels.

Sezony 

 10 sezony w Tercera División

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1948